Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 1999 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Rainer Schüttler (Qualificato)
 David Prinosil (primo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)
 Chris Woodruff (Qualificato)

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Martin Damm (ultimo turno)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Axel Pretzsch (ultimo turno)

Qualificati 

 Rainer Schüttler
 Lionel Roux

 Alexander Popp
 Chris Woodruff

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 1999
ATP Tour 1999